Holešov může být:

 Holešov – město v okrese Kroměříž
 Holešov (nádraží) – železniční stanice v západní části města 
 Holešov (zámek) – raně barokní zámecká stavba s francouzským parkem a vodními kanály
 Holešov, místní část obce Růžďka na Vsetínsku
 Holešov (Polsko), (pol. Goleszów) – obec ve Slezském vojvodství

Podobné názvy 
 Holeš
 Holešovice (rozcestník)
 Holýšov

Externí odkazy